Le sigle MTI peut faire référence à :

Mouvement de la tendance islamique, un parti politique islamiste tunisien, né en 1981, qui n'a jamais été reconnu officiellement par le gouvernement, et dont le successeur est Ennahdha ;
Le sigle anglais (Moving Target Indicator), pour désigner la visualisation des cibles mobiles (radars) ;
Magyar Távirati Iroda, l'agence de presse hongroise ;
 médicament de thérapie innovante.

Homonymie